Mit Furkatunnel werden zwei Eisenbahntunnel bezeichnet:

 Der Furka-Basistunnel der Matterhorn–Gotthard-Bahn, erbaut 1976–1982 mit 15,4 km Länge zwischen Oberwald und Realp auf 1538 m ü. NN
 Der Furka-Scheiteltunnel der Dampfbahn Furka-Bergstrecke, fertiggestellt 1925 mit 1874 m Länge zwischen den Haltestellen Muttbach und Furka auf 2160 m ü. NN